Stjernen henviser til flere emner.
 Stjernen – dansk bryggeri
 Stjernen (kongeskib) – norsk kongeskib 1899-1940
 IF Stjernen Odense – dansk idrætsforening fra Odense
 Stjernen (film fra 1949) – sovjetisk krigsfilm
 Stjernen (film fra 2017) – amerikansk animationsfilm